Sobranje bzw. Sobranie ist eine deutsche Umschrift für Събрание (bulgarisch: Versammlung) bzw. Собрание (mazedonisch und russisch: Versammlung) und steht für:
 seit 1879 das Parlament Bulgariens, siehe Narodno Sabranie
 seit 1879 die Große Nationalversammlung Bulgariens
 seit 1991 das Parlament der Republik Nordmazedonien
 seit 1993 die Föderationsversammlung Russlands